Яно́вський (Яновська) — українське та польське прізвище. Відомі носії:

Яновський

А 
 Яновський Амвросій Васильович (1810—1884) — освітній і політичний діяч;
 Яновський Анатолій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
 Яновський Борис Карлович (1875—1933) — український композитор, музичний критик, диригент, педагог;

В 
 Яновський Василь († 1910) — громадський і військовий діяч;
 Яновський Віктор
 Яновський Віктор (1886 — після 1932) — військовий діяч, інженер;
 Яновський Віктор Феофілович (1891 — ? після 1937) — правник;
 Яновський Володимир Костянтинович (1876—1966) — російський і радянський художник. Заслужений діяч мистецтв України (1957);

Г 
 Яновський Гаврило Семенович (бл. 1775 — бл. 1830) — співак і педагог.
 Яновський Георгій Вікторович (1924—2006) — український кардіолог та терапевт;

Д 
 Яновський Давид Маркелович (1868—1927) — російський і французький шахіст;
 Яновський Деніел Абрагам (1925—2000) — канадський шахіст;

І 
 Яновський Іван
 Яновський Іван Іванович (1898—1937) — український партійний і театральний діяч. Репресований.
 Яновський Іван Іванович (1919—2006) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Яновський Іван Маркович (1922—2001, літературний псевдонім Микита Коцюба) — український письменник, сатирик, байкар, заслужений вчитель УРСР.
 Яновський Ігор Сергійович (1974) — російський футболіст.

K 
 Яновський Кирило Петрович(1822—1902) — український шляхтич із Гетьманщини, педагог у Російській імперії, викладач Рівненської чоловічої гімназії.

Л 
 Яновський Леонід Федорович (1946—1996) — український актор. Заслужений артист України (1983).
 Яновський Людвік Вікторович (1878—1921) — історик;

М 
 Яновський Марек (* 1939) — німецький диригент;
 Яновський Микола Васильович (1938—2000) — український письменник, поет і прозаїк;

О 
 Яновський Олександр Лейбович (1935—2013; справжнє ім'я Соломон) — радянський і український кінооператор.
 Яновський Олексій Гаврилович (1739 — ?) — український архітектор;

П 
 Анисимо-Яновський Петро Йосипович (1770—1809) — колезький асесор, .

Р 
 Яновський Роберт Маріуш — польський співак, композитор;

С 
 Яновський Семен Іванович (1788—1876) — мореплавець, навколосвітній мандрівник, правитель Російської Америки;
 Яновський Сергій
 Яновський Сергій Михайлович (* 1987) — білоруський хокеїст;
 Яновський Сергій Мойсейович (* 1960) — російський шахіст, гросмейстер, заслужений тренер Росії;
 Яновський Степан Дмитрович (1815—1897) — лікар Федора Михайловича Достоєвського

Ф 
 Яновський Фелікс Йосипович (* 1946) — доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Яновський Феофіл Гаврилович (1860—1928) — лікар;

Ю 
 Яновський Юзеф Каетан (1832—1914) — львівський архітектор, польський державний діяч;
 Яновський Юрій Іванович (1902—1954) — український радянський письменник-класик;

Я 
 Яновський Ярослав Миколайович (* 1965) — український художник, письменник.

Див. також 
 Гоголь-Яновський
 Нуньєс-Яновський Мануель — іспанський архітектор-урбаніст;
 Янівський
Українські прізвища
Польські прізвища